Владисла́в Никола́евич А́ристов (род. 1937) — советский и российский художник, прозаик, поэт и журналист, путешественник, автор десяти книг прозы. Заслуженный работник культуры РСФСР. Живёт в  Магнитогорске.

Биография 

 1937, 5 ноября — родился в Магнитогорске
 1960 — окончил Челябинский политехнический институт (ныне — Южно-Уральский государственный университет)
 1960—2000 — работал инженером-электриком на Магнитогорском металлургическом комбинате
 1970 — иллюстрации к «Измаил-бею» М. Ю. Лермонтова приобретены Государственным музеем М. Ю. Лермонтова в Тарханах
 1971 — вступил в КПСС
 1981 — удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР»
 1989 — удостоен диплома «Золотое перо» газеты «Магнитогорский рабочий»
 1997 — в магнитогорском издательстве «МАГИ» вышла первая книга, «Послушник»
 1999 — вышла вторая книга, «Стяжатель»
 1999—2000 — работал ведущим инженером на строительстве Свято-Вознесенского собора (г. Магнитогорск)
 2000 — вышла третья книга, «Странник»
 2002 — вышли четвёртая и пятая книги, романы «Собор» и «Посланник»
 2003 — вышла шестая книга, «Совмещение»
 2004 — вышла седьмая книга, «Триада»
 2005 — вышла восьмая книга, «Да, Адам...»
 2007 — вышли девятая и десятая книги, «По кругу и вспять» и «Он читает книгу одиночества»

Путешествия (программно-ключевые) 
 1969 — Карачаево-Черкесия (ущелье Хурзук)
 1972 — Северная Осетия (массив Тепли и Рокки)
 1980 — Дагестан
 1986 — Хевсуретия
 1988 — Чечня—Хевсуретия
 1990 — Хевсуретия

Литературная деятельность 
Владислав Аристов является автором девяти книг. В середине 1990-х годов он вёл литературоведческую рубрику «Беседы с книгами» в газете «Магнитогорский металл».

Романы 

 Посланник
 Собор

Повести 

 Быть в Аркадии
 Предок

Пьесы 

 Горная молитва (пьеса в 3 действиях, 6 картинах)

Цикл очерков 

 Этюды от храма

Книги (автор) 

 1997 — Послушник. — Магнитогорск, «МАГИ», 180 с. Составитель: Р. Дышаленкова. Тираж: 1000 экз. ISBN 5-88400-010-2
 1999 — Стяжатель. — Магнитогорск, «МАГИ», 252 с. Тираж: 1000 экз. ISBN 5-88967-004-2
 2000 — Странник. — Магнитогорск, «МАГИ», 266 с. Тираж: 1000 экз. ISBN 5-88967-005-0
 2002 — Собор. — Магнитогорск, 240 с. Тираж: 200 экз.
 2002 — Посланник. — Магнитогорск, 228 с. Редактор: В. Мозговой. Тираж: 200 экз.
 2003 — Совмещение. — Магнитогорск, «АРС-Экспресс», 246 с. Редактор: В. Мозговой. Тираж: 100 экз.
 2004 — Триада. — Магнитогорск, «АРС-Экспресс», 280 с. Тираж: 150 экз.
 2005 — Да, Адам… — Магнитогорск, «АРС-Экспресс», 240 с. Тираж: 150 экз.
 2007 — По кругу и вспять. — Магнитогорск, «АРС-Экспресс», 254 с. Тираж: 150 экз.
 2007 — Он читает книгу одиночества. — Магнитогорск, Издательство Магнитогорского государственного университета, 180 с. Тираж: 100 экз.

Книги (редактор) 

 2013 — Абрамов В. Воскресший (белые стихи). — Магнитогорск, Магнитогорский Дом печати, 80 с. Тираж: 200 экз.

Публикации 

 Беседы с книгами. — «Магнитогорский металл», 14 мая 1994, с. 5.
 Поучения Чечни. — Уральская новь (Челябинск), 1996.
 Это «не хило!»… (об А. Авдееве). — «Магнитогорский рабочий», 24 мая 1997, с. 11.
 Музы при свечах (о литературном театре). — «Магнитогорский рабочий», 7 июня 1997, с. 8.
 Вечерний звон. — «Магнитогорский рабочий», 14 июня 1997, с. 12.
 Светлая птица весны. — «Магнитогорский рабочий», 16 мая 1998, с. 7.
 Там Рождество. — «Магнитогорский рабочий», 7 января 1999, с. 3.
 Слово о ВИМе (о В. Мозговом). — «Магнитогорский рабочий», 31 декабря 1999, с. 2.
 Состояние (о художнике Е. Белицком). — «Магнитогорский рабочий», 29 января 2000, с. 7.
 «И странный Врубель вспоминается». — «Магнитогорский рабочий», 22 апреля 2000, с. 9.
 Храм над рекой. — Журнал Московской Патриархии (Москва), 2002, № 2, с. 51—53.
 Уходящий (этюд). — «Магнитогорский рабочий», 12 марта 2005, с. 12.
 Он с этим жил и работал. — В потоке времени и памяти… (о художнике А. Камалове). — Санкт-Петербург, «Дмитрий Буланин», 2006, с. 251—252.
 После «Грозы» (о спектакле Магнитогорского драматического театра имени Пушкина). — «Магнитогорский рабочий», 2007. — Веб-ссылка
 Обратный взгляд (триптих). — «Западно-Восточный Альянс» (Магнитогорск), 2007, № 7, с. 58—59.
 Псалом о книге. — «Западно-Восточный Альянс» (Магнитогорск), 2007, № 9, с. 58.
 Что есть гора? — «Магнитогорский металл», 20 сентября 2014, с. 14. — Веб-ссылка

Художественная деятельность 

Произведения Владислава Аристова хранятся в Государственном музее-усадьбе М. Ю. Лермонтова (Тарханы), в Государственном музее народного творчества (Суздаль), в Магнитогорской картинной галерее, в частных коллекциях России, Франции, Японии, США, Польши.

Участие в выставках 

 1967 — «50 лет СССР» (Москва, София, Вена, Париж)
 1974 — «Слава труду» (Москва)
 1967 — Передвижная выставка народного творчества (София — Париж — Вена)
 1975 — Передвижная выставка народного творчества (Берлин — Прага — Варшава)
 1977 — I фестиваль трудящихся народов СССР» (Москва)
 1977 — Персональная выставка (Магнитогорск)
 1982 — Персональная выставка (Челябинск)
 1985 — «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» (Москва)
 1987 — II фестиваль трудящихся народов СССР (Москва)
 1997 — Персональная выставка (Магнитогорск)
 2005 — Международный фестиваль современного искусства «Другая реальность» (Магнитогорск)

Буклеты 

 1997 — Владислав Аристов. Живопись, графика. — Магнитогорск, Творческий центр «Рутина», 8 с. Предисловие В. Пшеничникова.

Звания и награды 

 Заслуженный работник культуры РСФСР (1981)

Оценки современников 

 Прозаик, член Союза писателей России Вячеслав Пшеничников:
«...плоскость вздыблена, и на ней, в границах читаемого ландшафта, где узнаваемы деревья, трава, сплошными, штриховыми, зубчатыми кольцами обозначено: Лагуна? Дупло? Глаз? В любом случае — знак сообщения с иным пространственным измерением.»

Литература 

 Notiert. Information. — Bildnerisches Volksschaffen (Берлин). — 1975, № 4.
 Абрамов В. Сталкер. — «Магнитогорский рабочий», 27 марта 1987.
 Аристов Владислав Николаевич. — Магнитогорск (краткая энциклопедия). — Магнитогорск, Магнитогорский дом печати, 2002, с. 321.
 Бычков Д. Портрет. — «Челябинский рабочий», 13 декабря 1981.
 Каньшина А. К Пушкину — с Лермонтовым. — «Магнитогорский металл», 20 сентября 2014, с. 14. — Веб-ссылка
 Козлова М. Соприкоснувшийся с небом. — «Партнёр» (Магнитогорск), 2007, № 6, с. 44—45.
 Макарычев Л. По родной стране художника. — «Магнитогорский рабочий», 7 ноября 1977.
 Маслякова Э. Гармония в себе. — «Советская культура» (Москва), 8 января 1972.
 Орлова Н. Неустанный странник. — «Магнитогорский металл», 24 мая 2007
 Павелина Е. Бесконечно учиться совершенству. — «Магнитогорский рабочий», 31.01.2014. — Веб-ссылка
 Слободнюк С. «Из света в сумрак переход...» (о повести «Посланник» В. Аристова). — «Вестник Российской литературы» (Москва), 2007, № 8—9, с. 268—271.
 Фатина Т. Путь к истине Владислава Аристова. — «Западно-Восточный Альянс» (Магнитогорск), 2007, № 5, с. 44—45.
 Художник, писатель и путешественник. Владислав Аристов поговорил со школьниками о генезисе культуры. — «Верстов.инфо», 01.02.2014. — Веб-ссылка

Ссылки 

 
 Произведения Владислава Аристова на сайте «Самиздат»
 Владислав Аристов на сайте галереи Ant-Gallery
 Владислав Аристов на сайте Lypatchdart
 Владислав Аристов на сайте Artmajeur

Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Художники России XX века
Журналисты России
Родившиеся в Магнитогорске
Выпускники Южно-Уральского государственного университета
Члены КПСС
Персоналии:Магнитогорск